Stanisław Romecki vel Stanisław Rozumek (ur. 1897) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1931), Krzyżem Walecznych i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych, urzędnik państwowy, odznaczony Krzyżem Zasługi
 Stanisław Romecki (ur. 1898) – porucznik taborów Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (2 sierpnia 1931), Medalem Zwycięstwa i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych

Przypisy